Il singolare del torneo di tennis Caracas Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Danilo Marcelino che ha battuto in finale Martin Blackman 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Doug Flach (quarti di finale)
 Nicolás Pereira (quarti di finale)
 Richard Matuszewski (quarti di finale)
 Maurice Ruah (quarti di finale)

 Lars Jonsson (secondo turno)
 Fernon Wibier (secondo turno)
 Mark Petchey (semifinali)
 Keith Evans (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Caracas Challenger 1993